

Biografia 
Aldobrandino II Giocoli figlio di Giocolo III, Principe di Jadera, esponente di spicco dell'antica nobiltà ferrarese vicina alla casa d'Este, Giudice dei Savi nel 1394, Visconte di Rovigo dal 1405 e Signore di Ariano nel 1413, nel 1331 Benvenuto vescovo di Adria gli rinnova l’investitura dei feudi e delle decime descritte negli instrumentis antiquis, che il beneficiante esibisce al vescovo. Partecipò per conto del marchese Niccolò III d'Este nel 1371, insieme a Bartolomeo I Giocoli alla riconquista di Reggio posta sotto il dominio dei Visconti. Fu Luogotenente nuovamente al servizio del marchese Niccolò III d'Este, e nel 1408 ricevette l'ulteriore titolo di Conte della Guardia. Sotto l'egida del Marchese di Ferrara, dal 1413 creò dighe e cominciò l'opera di bonifica delle paludi del suo feudo di Ariano, opera che terminò nel 1428 trasformandole in "buon ordine e proficue". Fu inviato come ambasciatore presso il duca di Milano Giovanni Maria Visconti perché tenesse sotto controllo Ottobuono de' Terzi che da Piacenza attaccava i possedimenti estensi; al ritorno venne preso prigioniero da Facino Cane, nonostante il salvacondotto.. Ancora nel 1424 in qualità di gentiluomo principale della corte estense, fu inviato come ambasciatore a Forlì per perorare la causa di Filippo Maria Visconti, tutore di Tebaldo Ordelaffi, figlio minore di Giorgio Ordelaffi, morto l'anno precedente. Avrebbe comandato parte delle truppe ferraresi quando Niccolò III tentò di riprendere nuovamente Reggio nell'Emilia da Ottobuono de' Terzi. Nello stesso anno, ancora Aldovrandino Giocoli difese Rovigo, che teneva come luogotenente del marchese, dall'attacco dei Carraresi. Acquisì lo jus patronato della chiesa della natività della Beata Vergine nel suo feudo di Fiesso, intorno al 1410. Ebbe come figli Giocolo VI ed una figlia, che con il titolo di contessa, andò in sposa al Marchese Niccolò Strozzi figlio di Nanni. Le sue spoglie furono poste nel sepolcro della famiglia Giocoli sul braccio destro della tribuna della Cappella del Crocefisso nella chiesa di San Domenico.

Note

Bibliografia 
 Giovanni Battista Pigna, Historia de principi di Este cominciando dalle cose principali della rivolutione del Romano imperio infino al 1476, Venezia, Valgrisi, 1572 (testo on line su Google eBook).
 Andrea Castagnetti, La società ferrarese (secoli XI-XIII), Libreria universitaria editrice, Verona 1991 (pagine 18-19 e 25-27) (testo on line ).
 Ferruccio Pasini Frassoni, Dizionario Storico-Araldico dell'antico Ducato di Ferrara, Roma 1914
Antonio Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, volume 1, Ferrara, F. Pomatelli, 1791; volume 2, Ferrara, F. Pomatelli, 1791; volume 3, Ferrara, F. Pomatelli, 1793, volume 4, Ferrara, F. Pomatelli, 1796; volume 5, Ferrara, Giuseppe Rinaldi (eredi),1809.
 Luigi Ughi, Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi, Ferrara, 1804.
 Alfonso Maresti, Cronologia et istoria de capi, e giudici de savii della città di Ferrara, Ferrara 1683
 Alfonso Maresti, Teatro genealogico, et istorico dell'antiche, & illustri famiglie di Ferrara, Ferrara 1678. 
 Adelmo Iosi, Memorie storiche della nobile famiglia Giocoli discendente dai Jocoli anteriori agli Estensi, custodito nella Biblioteca estense universitaria di Modena (catalogo dei manoscritti italiani)

Voci correlate 

 Storia di Ferrara
 Giocoli
 Faenza
 Chiesa di Santa Maria del Tempio (Ferrara)

Giocolo